Косово поле (, ) — межгорная котловина на Динарском нагорье. Местность на Косовом поле недалеко от Приштины известна как место крупной битвы сербских и османских войск в 1389 году. Поэтому, в более узком значении под Косовым полем иногда понимается место этой битвы.

К северу от Косова поля расположен горный массив Копаоник, а к югу — Шар-Планина.

По названию местности получили название город, османский вилает и географический регион.

Название 
В приближённом переводе с сербского языка «Косово» означает «земля чёрных дроздов» ( переводится как «чёрный дрозд»). На албанском —  или .

Географическое описание 
Располагается на территории географического региона Косово. Согласно конституции Сербии, регион Косово входит в состав Сербии как автономный край Косово и Метохия. Фактически, Косово является частично признанным государством, территория которого Сербией не контролируется.

Котловина, расположенная на высоте 500—700 метров над уровнем моря, ограничена хребтами Копаоник на севере, и Шар-Планина на юге. Её длина составляет 84 км, а ширина доходит до 14 км. Представляет собой холмистую равнину, сложенную преимущественно древними озёрными и речными отложениями. Дренируется системой реки Ситница.

В котловине расположены города Приштина, Косовска-Митровица, Урошевац.

Исторические сведения 

На территории Косова поля сейчас стоит Газиместан — памятный знак.

Города 
 Приштина
 Косово Поле (город)
 Косовска-Митровица
 Гньилане
 Урошевац

В произведениях искусства 
 Песня «Косово поле» группы «Кипелов»

Примечания

Ссылки 
 

История Османской империи
История Косова
История Сербии
Исторические области Балкан